О'Брајен има више значења:
 Округ О'Брајен (Ајова)
 О'Брајен (Тексас)